El emigrante puede referirse a:

 El emigrante, microrrelato de Luis Felipe Lomeli.
 El emigrante, película de Sebastián Almeida.
 «El emigrante», canción de Juanito Valderrama.
 «El emigrante», zarzuela de Luca de Tena, Juan Ignacio Luca de Tena y José María Franco.